Sicko, film documentaire réalisé par Michael Moore
 Dan Sicko (1969-2011), journaliste et écrivain américain spécialiste de la techno
 Sicko, un village de Pologne.